Саксагань — бывшая железорудная шахта в городе Кривой Рог.

История 
Шахта введена в эксплуатацию в конце 1958 года. Построена по проектной документации института «Кривбасспроект». Проектная мощность — 4 000 000 тонн руды в год.

Входила в состав рудоуправления имени Ф. Э. Дзержинского производственного объединения «Кривбассруда».

В 1991 году, после отработки запасов, добыча руды прекращена и начата добыча гранита для производства строительного щебня.

27 июля 1995 года шахта выделена в самостоятельное государственное предприятие.

В октябре 1996 года работа шахты остановлена. 20 января 1997 года принято решение о её ликвидации.

В 2004 году государственное предприятие «Кривбасреструктуризация» продало часть имущества шахты «Саксагань» ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат».

На 2007 год из четырёх шахтных стволов два ликвидированы. Впоследствии все здания и сооружения были снесены.

Характеристика 
Шахтой разрабатывалось месторождение 2-го Саксаганского пласта. Добыча велась на горизонте -800 метров. Работало до 1500 человек.

В шахтном поле находится наибольшее в Украине месторождение минеральных пигментов (сурик и мумия красная), руды которого перерабатывались Криворожским суриковым заводом. С 1991 года месторождение на консервации.

Примечания

Источники 
 
 О запуске шахты «Саксагань» // Под знаменем Ленина. — 1956 (25 сентября). — № 190 (5292). — С. 3.

Ссылки 
 Шахта «Саксагань» в MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии.
 Шахта «Саксагань» в Викимапии.

Шахты Кривого Рога
Кривбассруда
Исчезнувшие предприятия Кривого Рога